Trampin’ () — студийный альбом Патти Смит, вышедший в 2004 году на лейбле Columbia Records. Журнал «Rolling Stone» включил его в список 50-и лучших альбомов года.

Список композиций

Песни
Композицию «Cartwheels» певица посвятила Джесс, своей 16-летней дочери. В песне «Trampin'» девушка аккомпанировала ей на фортепиано.
«My Blakean Year» стала одной из немногих песен Смит, написанной без участия её товарищей по Patti Smith Group; по словам певицы, на её написание её вдохновило творчество Уильяма Блейка . B песне появляется цитата из его стихотворения «The Divine Image»: «For Mercy has a human heart/Pity a human face/ And Love, the human form divine/And Peace, the human dress» (в переводе В. Топорова: «И наше сердце у Добра,/И наш - Смиренья взгляд,/И в нашем образе - Любовь,/Мир - наш нательный плат»).
Заглавие песни «Radio Baghdad» («Радио Багдад») является отсылкой к композиции «Radio Ethiopia» с одноименного альбома Смит. Подобно «Radio Ethiopia», «Radio Baghdad» представляет собой сложную экспериментальную композицию, продолжающуюся более 10 минут. На своем официальном сайте в комментарии к этой песне Смит упомянула о бомбардировке Багдада в 2003 г.: «Оружие массового поражения, ставшее для Буша поводом к войне, так и не было найдено, а борьба с терроризмом, о которой он постоянно говорит, чтобы как-то оправдать то, что он нарушает права человека, только приводит к росту террористических актов». Певица уже не раз выступала против войны в Ираке, называя происходящее «вопиющим нарушением прав человека»; в 2004 г. она приняла участие в антивоенном турне Ральфа Нейдера, призывающем к импичменту Джорджа Буша.

Примеры песен

Участники записи 
 Патти Смит — вокал, кларнет
 Ленни Кей — гитара
 Джей Ди Доерти — ударные, гитара
 Оливер Рэй — гитара, клавишные, графический дизайн
 Тони Шэнэхан — бас-гитара, клавишные, орган Хаммонда, бэк-вокал

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Описание, тексты и примеры песен на официальном сайте

Альбомы Патти Смит
Альбомы Columbia Records